Maccaffertium är ett släkte av dagsländor. Maccaffertium ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Forsdagsländor
Maccaffertium